Handlirsch ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Handlirsch (1864–1890), österreichischer Mediziner und Entomologe
 Anton Handlirsch (1865–1935), österreichischer Entomologe und Paläontologe